Сы́ркин (Сы́ркина) — еврейская и русская фамилия. 

Еврейская фамилия Сыркин (одна из наиболее распространённых среди евреев современной Белоруссии) является матронимической, от уменьшительной формы женского имени Сырка (Сирка), соответствующей библейскому имени Сара.

Сыркин 
 Сыркин, Абель Геселевич (1825—1886) — русский книгоиздатель (типография А. Г. Сыркина).
 Сыркин, Абрам Львович (род. 1930) — учёный-кардиолог, профессор, сын Л. А. Сыркина.
 Сыркин, Александр Яковлевич (род. 1930) — советский и израильский индолог, переводчик, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, сын Я. К. Сыркина.
 Сыркин, Алик Михайлович (род. 1939) — химик-технолог.
 Сыркин, Альберт Иоахимович (Сыркин-Бернарди; 1895—1940) — советский разведчик, капитан госбезопасности.
 Сыркин, Виктор Абрамович (1937—2018) — историк, краевед, педагог.
 Сыркин, Виталий Григорьевич (1931—2003) — химик-технолог, доктор технических наук.
 Сыркин, Григорий Яковлевич (Иегошуа, Йошуа Сыркин; 1838—1922) — литератор (иврит), общественный деятель-палестинофил.
 Сыркин, Даниэль (Дани Сиркин, Даниил Львович Сыркин; род. 1971) — израильский сценарист и режиссёр, сын Л. З. Сыркина.
 Сыркин, Евгений Соломонович (род. 1943) — украинский физик-теоретик.
 Сыркин, Иван Спиридонович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Сыркин, Леонид Давидович (род. 1957) — психолог и реабилитолог, доктор медицинских наук.
 Сыркин, Максимилиан Григорьевич (Меер-Йехуда; 1858 — после 1928) — юрист, искусствовед, редактор и издатель, сын Г. Я. Сыркина.
 Сыркин, Мария (1899—1989) — публицист, переводчик с идиша, дочь Н. Сыркина.
 Сыркин, Михаил Маркович (1922—?) — украинский советский архитектор.
 Сыркин, Моисей Юльевич (1900—1942) — психотехник и психофизиолог.
 Сыркин, Наум Соломонович (Нохем-Мойше Сыркин; 1878—1918) — публицист (идиш), глава еврейской общины Киева.
 Сыркин, Нахман (1868—1924) — общественный деятель, публицист, основоположник социалистического сионизма.
 Сыркин, Павел Эммануилович (1922—2018) — учёный в области машиностроения, доктор технических наук.

Сыркина 
 Стивенсон, Светлана Абрамовна (урождённая Сыркина; род. 1962) — российский и британский социолог.
 Сыркина, Вера Яковлевна (1900—1941) — советский разведчик, жена А. И. Сыркина.
 Сыркина, Флора Яковлевна (1920—2000) — советский и российский искусствовед, дочь Я. К. Сыркина, жена художника А. Г. Тышлера.

Двойные фамилии 
 Сыркин-Шкловский, Лев Евсеевич — советский экономист.

Примечания